Лукашкин Яр — село в Александровском районе Томской области. Административный центр Лукашкин-Ярского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу Оби.

В Лукашкином Яру умеренно-холодный климат. Даже в сухие месяцы значительное количество осадков. Тип по классификации климатов Кеппена — влажный континентальный климат. Средняя годовая температура составляет -2.3 °C. Выпадает около 516 мм осадков в год.

История 
Основано в 1870 г. В 1926 году состояло из 56 хозяйств, основное население — русские. В составе Криволуцкого сельсовета Александровского района Томского округа Сибирского края.

Население 

Братская могила партизан, погибших в борьбе с колчаковцами.

Средняя общеобразовательная школа.

Пристань на Оби. Автозимники до Александровского и Назина.

Улицы: Береговая, Новая, Центральная; Обской переулок.

Примечания 

Населённые пункты Александровского района (Томская область)
Населённые пункты на реке Обь